Roeloffs ist der Familienname folgender Personen:

 Brar Roeloffs (1928–2013), deutscher Landwirt und Ministerialbeamter
 Hugo Roeloffs (1844–1928), hamburgischer Senatssyndicus
 Tim Roeloffs, niederländischer Künstler

Siehe auch:
 Roelofs